

Дмитрієво — присілок, Бабушкінський район, Вологодська область
 Дмитрієво — присілок, Ростиловське сільське поселення, Грязовецький район, Вологодська область
 Дмитрієво — присілок, Сидоровське сільське поселення, Грязовецький район, Вологодська область